Amerikai Egyesült Államok
Pisgah (Alabama)
Pisgah (Észak-Karolina)
Pisgah (Georgia)
Pisgah (Iowa)
Pisgah (Illinois)
Pisgah (Kentucky)
Pisgah (Maryland)
Pisgah (Mississippi)
Pisgah (Missouri)
Pisgah (Nyugat-Virginia)
Pisgah (Ohio)
Pisgah (Texas)